

Nom commun 
 Le charret est un autre nom du jeu du moulin.

Patronyme 
 Christian Charret, producteur de films.
 Édouard Charret, homme politique.